Армяно-иранская граница проходит по реке Аракс, её длина составляет ок. 40 км. Это самая короткая государственная граница как для Армении, так и для Ирана. Тем не менее, она имеет важное экономическое значение для Армении. Две страны соединяют газопровод и мост над Араксом. В Армении близ границы расположены города Мегри и Агарак. На границе со стороны Республики Армения находится контрольно-пропускной пункт «Карчеван», через который Армению посещают иранские туристы. Со стороны Исламской Республики Иран находится контрольно-пропускной пункт "Нордуз".

История 
В результате Туркманчайского мирного договора была установлена граница между Российской империей и Ираном, большая часть которой прошла по реке Аракс. После распада Российской империи с Ираном граничили Армения и Азербайджан, сначала независимые, а затем в составе Советского Союза. После обретения Арменией независимости в 1991 году появилась армяно-иранская граница. 19 марта 2007 года в городе Агарак близ границы произошла торжественная церемония запуска газопровода Иран — Армения, на котором присутствовали президенты двух стран Роберт Кочарян и Махмуд Ахмадинежад.

См. также 
 Армяно-иранские отношения
 Государственная граница Армении
 Государственная граница Ирана

Примечания 

Границы Армении
Границы Ирана